Вальнева — топоним:

Россия 
 Вальнева — гора в бухте Крестова острова Северный архипелага Новая Земля.
 Вальнева — бухта на севере залива Шуберта на востоке острова Южный архипелага Новая Земля.
 Вальнева — остров у юго-западного острова Южный архипелага Новая Земля.

См. также 
 Вальнев, Фёдор Михайлович (1863 — 1927) — известный российский и советский арктический капитан.